Angelo Marcò
 Antonio Paliari detto Marcò